Screwball kan henvise til flere artikler:

 Screwball comedy – en filmgenre med fokus på verbal humor
 Screwball – et særligt skruet pitch i baseball